Gradina est un toponyme qui peut désigner :

Gradina, un village situé dans la municipalité de Cazin, dans le canton d'Una-Sana et dans la Fédération de Bosnie-et-Herzégovine ;
Gradina, un village situé dans la municipalité de Derventa et dans la République serbe de Bosnie ;
Gradina, un village situé dans la municipalité de Fojnica, dans le canton de Bosnie centrale et dans la Fédération de Bosnie-et-Herzégovine ;
Gradina, un village situé dans la municipalité de Gacko et dans la République serbe de Bosnie ;
Gradina, un village situé dans la municipalité de Kalinovik et dans la République serbe de Bosnie ;
Gradina, un village situé sur le territoire de la Ville de Prijedor et dans la République serbe de Bosnie ;
Gradina, un village situé dans la municipalité de Travnik, dans le canton de Bosnie centrale et dans la Fédération de Bosnie-et-Herzégovine ;
Gradina, un village situé dans la municipalité de Velika Kladuša, dans le canton d'Una-Sana et dans la Fédération de Bosnie-et-Herzégovine ;
Gradina, un village situé dans la municipalité de Vlasenica et dans la République serbe de Bosnie ;
Gradina, un village situé sur le territoire de la Ville de Zenica, dans le canton de Zenica-Doboj et dans la Fédération de Bosnie-et-Herzégovine ;

Gradina, une localité située dans l'obchtina de Dolni Dabnik, oblast de Pleven ;
Gradina, une localité située dans l'obchtina de Loznitsa, oblast de Razgrad ;
Gradina, une localité située dans l'obchtina de Parvomaï, oblast de Plovdiv ;

Gradina, un village et une municipalité situés dans la comitat de Virovitica-Podravina ;
Gradina, une localité située dans la municipalité de Šibenik, comitat de Šibenik-Knin ;
Gradina, une localité située dans la municipalité de Vrsar, comitat d'Istrie ;

Gradina, un village situé dans la municipalité de Cetinje ;
Gradina, un village situé dans la municipalité de Danilovgrad ;
Gradina, un village situé dans la municipalité de Pljevlja ;
Gradina, un village situé dans la municipalité de Žabljak ;

le mont Gradina, un sommet du massif de Zlatibor, en Serbie.

Homonymie de toponyme